Международная встреча коммунистических и рабочих партий (МВКРП) () — ежегодная международная конференция коммунистических партий нескольких стран. Первое заседание состоялось в 1998 году по инициативе Коммунистической партии Греции, которая пригласила коммунистические и рабочие партии со всего мира принять участие в ежегодной конференции по обмену международного опыта и выпустить совместную декларацию.

Описание 
В 1998 году по инициативе Коммунистической партии Греции была организована Международная встреча коммунистических и рабочих партий (МВРКП) для продолжения работы «Коммунистического интернационала» и «Международного коммунистического семинара» проводимого по инициативе Партии труда Бельгии в 1992—2014 годах.

Рабочая группа (РГ) Международной встречи состоит из коммунистических партий по всему миру. Задача рабочей группы — подготовить и организовать международные встречи коммунистических и рабочих партий. Встречи проводятся ежегодно с делегатами со всего мира. Кроме того, иногда проводятся чрезвычайные встречи, такие как встреча в Дамаске в сентябре 2009 года на тему «Солидарность с героической борьбой палестинского народа и других людей на Ближнем Востоке». В декабре 2009 года коммунистические и рабочие партии совместно создали «Международное коммунистическое обозрение», которое публикуется ежегодно на международных языках и имеет веб-сайт.

Участники

Кандидаты

Конференции

21-я Международная встреча, 2019 
21-е Международное совещание коммунистических и рабочих партий на тему «100 лет со дня основания Коммунистического Интернационала. Борьба за мир и социализм продолжается» состоялось в Измире, (Турция), с 18 по 20 октября 2019 года и было организовано Коммунистической партией Турции и Коммунистической партией Греции, на котором присутствовали делегаты от 74 партий, представляющих 58 стран.

20-я Международная встреча, 2018 
20-е Международное совещание коммунистических и рабочих партий на тему "Современный рабочий класс и его союз. Задачи его политического авангарда — коммунистических и рабочих партий — в борьбе против эксплуатации и империалистических войн, за права рабочие и народы, за мир, за социализм", состоялась в Афинах, (Греция), с 23 по 25 ноября 2018 года.

19-я Международная встреча, 2017 
В Санкт-Петербурге состоялась XIX Международная встреча коммунистических и рабочих партий на тему «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции: идеалы коммунистического движения, оживляющие борьбу против империалистических войн, за мир, социализм». Россия, 2-3 ноября 2017 года и в Москве, Россия, 5-7 ноября 2017 года. Принимающая сторона КПРФ.

18-я Международная встреча, 2016 
18-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий состоялась в Ханое, Вьетнам, с 28 по 30 октября 2016 года. Принимающая сторона Коммунистическая партия Вьетнама.

17-я Международная встреча, 2015 
17-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий состоялась в Стамбуле, Турция, с 30 октября по 1 ноября 2015 года. Принимающая сторона Коммунистическая партия Турции.

16-я Международная встреча, 2014 
16-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий состоялась с 13 по 15 ноября 2014 года в Гуаякиле, Эквадор. В нём приняли участие 85 делегатов, представляющих 53 партии из 44 стран. Принимающая сторона Коммунистическая партия Эквадора.

15-я Международная встреча, 2013 
15-е Международное собрание коммунистических и рабочих партий состоялось 8-10 ноября 2013 года в Лиссабоне, Португалия. Принимающая сторона Португальская коммунистическая партия.

14-я Международная встреча, 2012 
14-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий состоялась 22-25 ноября 2012 года в Бейруте, Ливан. Принимающая сторона Ливанская коммунистическая партия.

13-я Международная встреча, 2011 
13-е заседание состоялось в Афинах, Греция, с 9 по 11 декабря 2011 года и было организовано Коммунистической партией Греции (КПГ). Под девизом «Социализм — это будущее!» В нём приняли участие 80 партий, а ещё восемь партий прислали сообщение.

12-я Международная встреча, 2010 
13-е заседание состоялось в Йоханнесбурге, Южная Африка, 3-5 декабря 2010 года и было организовано Коммунистической партией Южной Африки.

11-я Международная встреча, 2009 
11-е заседание состоялось в Нью-Дели, Индия, с 20 по 22 ноября 2009 года и было организовано как Коммунистической партией Индии (марксистской), так и Коммунистической партией Индии. В нём приняли участие 89 участников, представляющих 57 коммунистических и рабочих партий и 48 стран.

10-я Международная встреча, 2008 
Десятое совещание состоялось в Сан-Паулу, Бразилия, с 21 по 23 ноября 2008 года и было организовано Коммунистической партией Бразилии. В нём приняли участие делегации 65 коммунистических и рабочих партий из 55 стран.

9-я Международная встреча, 2007 
Девятое совещание состоялось в Минске, Белоруссия, 3-5 ноября 2007 года и было организовано Коммунистической партией Бразилии и коммунистической партии Беларуси. В нём приняли участие 154 представителя 72 коммунистических и рабочих партий, представляющих 59 стран.

Международный коммунистический семинар 
Темы последних конференций, проводимых Партией труда Бельгии в 1992—2014 годах в Брюсселе:
 2014: 1914—2014 гг. Империализм — это война
 2013: Наступления на демократические права и свободы при мировом капиталистическом кризисе. Ответные стратегия и действия. Общие итоги
 2012: Отношения между непосредственными задачами коммунистов и их борьбой за социализм
 2011: Построение и укрепление коммунистических партий в период углубляющегося системного кризиса капитализма
 2010: Последствия кризиса и воздействие коммунистических партий
 2009: Молодежь и кризис
 2008: Рабочий класс, его роль и миссия сегодня. Задачи и конкретные опыты Коммунистических Партий среди рабочего класса и в профсоюзах.
 2007: Значимость и актуальность Октябрьской революции 1917 года для XXI века
 2006: нынешний и прошлый опыт в международном коммунистическом движении: «Влияние Коммунистического Интернационала на создание и развитие коммунистических партий в отдельных странах», «Обмен конкретным опытом партийной работы в рабочем классе и среди молодежь»
 2005: Интернационалистические опыты и задачи коммунистов в борьбе с империализмом
 2004: стратегия и тактика борьбы с глобальной империалистической войной США
 2003: марксистско-ленинская партия и антиимпериалистический фронт, стоящие перед войной
 2002: Экономические кризисы и возможность крупного мирового кризиса
 2001: Империалистическая глобализация и Мировой революционный процесс.
 2000: Бороться с империализмом, фашизацией и фашизмом
 1999: Империализм, это война
 1998: Рабочий класс, его руководящая роль, новые формы эксплуатации и опыты борьбы и организации
 1997: Путь Октябрьской Революции — путь к освобождению трудящихся
 1996: Антиимпериалистическая борьба при Новом Мировом Порядке.

См. также 
 Инициатива коммунистических и рабочих партий
 Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций (Единство и борьба)
 Комитет за рабочий интернационал

Примечания 

Коммунистический интернационал
Съезды политических партий